Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група.

Класиране 

 Отпадат: Червено знаме (Кюстендил), Торпедо (Плевен) и Ударник (Стара Загора).
 Влизат: ДНА (Пловдив), ВВС (София) и Червено знаме (Павликени).
 1. ВМС – пълно име – Военноморски сили;
 2. Сталин – днес град Варна;
 3. Димитрово – днес град Перник.

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Голмайстор

Любопитни факти 
 За първи път в историята Плевен има два отбора в елита – „Спартак“ и „Торпедо“.
 През този сезон мачове от „А“ група се играят на стадиона в с. Мировяне.
 Над 30% от участниците в елитната група са дебютанти в групата през сезона.
 Въпреки че и до днес този факт изглежда безумно, през 1954 г. „Левски“ изиграва много от домакинските си мачове на стадион „Народна армия“.

Класиране „Б“ РФГ

Квалификационен турнир за влизане в „А“ РФГ 
 В турнира участват първенците на петте „Б“ групи. Играе се по една среща всеки срещу всеки. Турнирът е проведен в Пловдив.
 В „А“ РФГ влизат първите три отбора.

Софийска група 

 1. ВВС – пълно име – Военновъздушни сили.
 За следващия сезон влизат: Родни криле (София) и Завод „Хр. Смирненски“ (София).

Северозападна група 

 Отпадат: Червено знаме (Горна Оряховица) и Септември (Плевен).
 За следващия сезон влизат: Ударник (Плевен), Локомотив (Лом), Динамо (Горна Оряховица) и Локомотив (Дряново).

Североизточна група 

 Отпадат: Червено знаме (Попово) и Червено знаме (Нови пазар).
 За следващия сезон влизат: Сборен отбор (Попово) и ДНА (Русе).

Югоизточна група 

 Отпадат: Червено знаме (Пазарджик), Локомотив (Бургас), Червено знаме (Асеновград) и Червено знаме (Хасково).
 За следващия сезон влизат: Спартак (Стара Загора) и Ударник (Бургас).

Югозападна група 

 Отпадат: Сборен отбор (Своге), Червено знаме (Петрич), Спартак (Кюстендил) и Динамо (Костинброд).
 За следващия сезон влизат: Торпедо (Перник), Стрела (Доброславци) и Спартак (Петрич).

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Bulgarian-Football.com

5